Jānis Kļaviņš oder Janis Klavins ist der Name folgender Personen:

* Jānis Kļaviņš (Fußballspieler), lettischer Fußballspieler 
 Janis Klavins (Mediziner) (geb. Jānis Kļaviņš; 1921–2018), lettisch-US-amerikanischer Onkologe und Sänger 
 Jānis Kļaviņš (Schachspieler) (1933–2008), lettischer Schachspieler